L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 10 au 16 mai, sur terre battue en extérieur.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Biélorusse Victoria Azarenka, de la Néerlandaise Kiki Bertens, de la Tunisienne Ons Jabeur, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Russe Svetlana Kuznetsova, de la Croate Donna Vekić, de la Kazakh Elena Rybakina et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska. Elles sont respectivement remplacées par Magda Linette, Anastasija Sevastova, Jil Teichmann, Sara Sorribes Tormo, Shelby Rogers, Yaroslava Shvedova, Nadia Podoroska et Jeļena Ostapenko.

Lauréates 
La polonaise Iga Świątek remporte son 2ème trophée de la saison après Adélaïde. C'est son 3ème titre WTA en carrière et son 1er en catégorie WTA 1000.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Rome
Sport en Italie en 2021
Tennis en mai 2021